Sable FC - kameruński klub piłkarski z siedzibą w mieście Batié. Zespół należy do Fédération Camerounaise de Football.

Osiągnięcia 
Mistrz Kamerunu: 1999
Superpuchar Kamerunu (Super Coupe Roger Milla): 1999
Finał Pucharu Kamerunu: 2002, 2003

Historia 

Klub został założony w roku 1995. Już 4 lata później zdobył tytuł mistrza kraju. W latach 2002 i 2003 uczestniczył w finale pucharu kraju.

Kameruńskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1995